M26 Modular Accessory Shotgun System – strzelba powtarzalna XM-26 LSS
 granat M26
 M26 Pershing – czołg ciężki
 Messier 26 – obiekt astronomiczny
 PZL M26 Iskierka – samolot szkolno-treningowy